Madeleine steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Madeleine (Vorname)

 die Hauptfigur der amerikanisch-französischen Kinderserie Madeleines neue Abenteuer
 Madeleine (1912), deutsches Stummfilmdrama
 Madeleine (2023), französischer Spielfilm von François Ozon
 Madeleine Mode, deutsches Versandhandelsunternehmen
 Magda Madeleine († nach 1925), deutsche Theater- und Filmschauspielerin

Geografie:
 Madeleine (Fluss), ein Quellfluss der Bourbeuse in Frankreich
 Madeleine (Douve), ein Nebenfluss der Douve in Frankreich
 Col de la Madeleine, ein Alpenpass in Frankreich
 Monts de la Madeleine, ein Bergland in Frankreich, in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, westlich von Roanne
 Madeleine (Métro Paris), eine Station der Metro in Paris
 Îles de la Madeleine, kanadische Inselgruppe im Sankt-Lorenz-Golf
 Îles de la Madeleine (Senegal), unbewohnte Inseln vor Dakar

Pässe und Anstiege:
 Col de la Madeleine, ein Pass in den Savoyer Alpen, 1993 m, häufiges Etappenziel der Tour de France
 Col de la Madeleine (Lanslevillard), ein Anstieg im Massif de la Vanoise, 1746 m
 Col de la Madeleine (Malaucene), ein Pass bei Malaucene, 448 m 

Weiteres:
 Madeleine (Gebäck), ein französisches Kleingebäck

Siehe auch:
 La Madeleine (Begriffsklärung) 
 Madelaine
 Madelène